Фортуна лига 2021/2022 — 29-й розыгрыш турнира. Сезон начался 23 июля 2021 года и закончился 22 мая 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Словакии на soccerway
 Фортуна лига на сайте УЕФА

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия